Then and Now, sono delle raccolte dedicate a diversi artisti pubblicate dalla Sanctuary Records.

Artisti
Then and Now (Asia), un album degli Asia
Then and Now (ELP), un album degli Emerson, Lake & Palmer
Then and Now (Slaughter), un album degli Slaughter
Then and Now (Overkill), un album degli Overkill
Then and Now (Dokken), un album dei Dokken
Then and Now (Peter Frampton), un album di Peter Frampton
Then and Now (Lynyrd Skynyrd), un album dei Lynyrd Skynyrd
Then and Now (Nazareth), un album dei Nazareth
Then and Now (The Tubes), un album dei The Tubes
Then and Now (UFO), un album degli UFO
Then and Now (Warrant), un album dei Warrant
Then and Now (The Who), un album dei The Who
Then and Now (Vanilla Fudge), un album dei Vanilla Fudge
Then and Now (Jefferson Starship), un album dei Jefferson Starship